Droga krajowa B32 – droga krajowa Austrii
 Droga krajowa B32 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi północny zachód południowy wschód od skrzyżowania z drogą B308 na obwodnicy Lindenburga w Bawarii do skrzyżowania z drogą B27 na obwodnicy Hechingen w Badenii Wirtembergii